, Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des lettres D et R.

Sigles 
DR est un sigle pouvant faire référence à :
 Demande de renseignements, remplacée par la Demande de projet de Travaux (DT) ;
 Déréalisation, altération de la perception ou de l'expérience du monde extérieur qui apparaît étrange, irréel, et extérieur.
 Directeur de recherche, un poste de chercheur dans le secteur public en France ;
 Directeur régional, un poste présent dans de nombreuses entreprises ;
 Direction des routes ;
 Droits réservés, en référence aux droits d'auteurs, utilisé dans la presse comme légende (« © DR ») de certaines illustrations parues sans la mention de l'auteur ;
 Deutsche Reichsbahn, la compagnie nationale des chemins de fer créée par la fusion des compagnies ferroviaires des anciens États de l'Empire allemand.
 Deutsche Reichsbahn, la compagnie nationale de chemin de fer de la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est ;
 DR, une des deux sociétés publiques impliquées dans des activités audiovisuelles au Danemark, anciennement Danmarks Radio.

Codes 
DR est un code pouvant désigner :
  ;
  ;
 République dominicaine, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

Autres 

  ou Dr est l'abréviation de Docteur.
 Dr est un digramme de l'alphabet latin

Code